Ivan Bolica (1520.)
Ivan Bolica (1637.)
Ivan Antun Bolica